product placement – lokowanie produktu
 Generic placement – lokowanie kategorii produktu
 Private placement – emisja niepubliczna